Список R&B синглов № 1 в США в 1983 году (Hot R&B/Hip-Hop Songs) составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1983 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Три песни этого чарта также стали общенациональными хитами в Billboard Hot 100: «Billie Jean», «Beat It» и «All Night Long (All Night)».

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1983 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1983 года